Josef Modl ist der Name folgender Personen:

* Josef Modl (Sänger) (1863–1915), österreichischer Sänger
 Josef Modl (Politiker) (1931–2022), österreichischer Politiker (SPÖ)